Avenida San Martín puede referirse a:

Arterias viales

Argentina 

 Avenida San Martín, en la ciudad de Buenos Aires.
 Avenida San Martín, también llamada calle San Martín, en la ciudad de Rosario.
 Avenida San Martín, en la ciudad de Mendoza.
 Avenida San Martín, en la ciudad de Salta.
 Avenida San Martín, en el partido de Florencio Varela.
 Avenida San Martín, en el partido de Vicente López.

Chile 
 Avenida San Martín, en la ciudad de Viña del Mar.
 Avenida San Martín, en la ciudad de Temuco.

Perú 

 Avenida San Martín, en la ciudad de Pucallpa.
 Avenida San Martín, en la ciudad de Tacna.

Venezuela

Avenida San Martín, en la ciudad de Caracas.